В парному розряді жіночого тенісного турніру Malaysian Women's Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Крістін Кунс 6–4, 7–6(2).

Сіяні пари 

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Хіракі Ріка /  Клаудія Порвік (1-ше коло)

 Мішелл Джаггерд-Лай /  Ніколь Брандтке (півфінал)
 Джо-Анн Фолл /  Angie Woolcock (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Malaysian Women's Open